Дорожный пост — временное заграждение, созданное для контроля или заблокирования движения на дорогах. Несколько причин создания дорожных постов:
 Дорожные работы
 Временное закрытие дороги во время специальных мероприятий (Парад Победы, митинги, визиты государственных лиц и особо важных персон)
 Предотвращение автомобильных погонь
 Поимка преступников
 Временный контрольно-пропускной пункт
 Наблюдение за дорожным движением

В мирной обстановке они служат для регулирования дорожного движения, дорожные посты также обычно используются во время войн. Во время акций протеста и беспорядков полиция (милиция) и специальные подразделения иногда используют блокпосты.

По всему миру 
 В Австралии дорожный барьер выглядит как 2,5 метровая длинная тяжёлая доска из поливинилхлорида с жёлтыми и чёрными светоотражающими полосами по обе стороны.
 В Европе дорожные барьеры обычно выглядят как красные и белые доски из поливинилхлорида.
 В США барьеры белые, из глинозёма или пластика, с оранжевыми и белыми светоотражающими досками.

См. также 

 Баррикада
 Блокпост
 Дорожный конус
 Дорожные работы
 Козлы (элемент городского благоустройства)
 Контрольно-пропускной пункт

Дорожные сооружения